Ревель:

Топоним 
 Ревель — прежнее название столицы Эстонии города Таллина.
 Ревель — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Ревель — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Ревель — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

Фамилия 
 Ревель, Жак (род. 1942) — французский историк.
 Ревель, Жан-Франсуа (1924—2006) — французский философ, писатель, журналист.

Корабли 
 «Ревель» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1717 года, участник Северной войны.
 «Ревель» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи постройки 1731 года.
 «Ревель» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1735 года, участник русско-шведской войны 1741—1743 годов.
 «Ревель» — парусный линейный корабль Балтийского флота Российской империи постройки 1756 года, участник Семилетней войны.
 «Ревель» — фрегат Балтийского флота Российской империи постройки 1790 года, участник русско-шведской войны 1788—1790 годов и войны с Францией 1792—1797 годов.
 «Ревель» — бриг Балтийского флота Российской империи постройки 1824 года.

См. также 
 Новый Ревель
 Старый Ревель